PlayFirst — разработчик и издатель казуальных игр. Компания была основана в 2004 году в Сан-Франциско, США.

Известность и коммерческий успех компании принесла серия игр Diner Dash (), ставшая основоположником жанра time management игр. PlayFirst издаёт игры для PC, Mac, iPhone, iPad, Facebook, а также консолей DS, Xbox, и Wii.

Изданные игры PlayFirst 
Это не полный список, он может постоянно дополняться . Вы можете расширять данный список, но только используя достоверные источники.

Компьютерные игры

2012-2013(2014) 
 Dream Chronicles: The Book of Fire

2011 
 Hotel Dash 2: Lost Luxuries
 Dream Chronicles: The Book of Water (+ Collector’s Edition & Strategy Guide)
 Garden Dash
 Murder Island: Secret of Tantalus

2010 
 Tamara the 13th
 Soap Opera Dash
 Avenue Flo: Special Delivery
 Cooking Dash 3: Thrills and Spills (+ Collector’s Edition)
 Escape from Frankenstein’s Castle
 Wedding Dash: 4-Ever
 The Fifth Gate
 Dream Chronicles: The Book of Air (+ Collector’s Edition & Strategy Guide)
 Love and Death: Bitten
 The Palace Builder
 Diner Dash 5: BOOM! (+ Collector’s Edition & Strategy Guide)
 Alice’s Tea Cup Madness

2009 
 Gotcha: Celebrity Secrets
 Hotel Dash: Suite Success
 Valerie Porter and the Scarlet Scandal
 Avenue Flo
 Gemini Lost
 Cooking Dash: DinerTown Studios
 Passport to Perfume
 DinerTown Detective Agency
 Wedding Dash: Ready, Aim, Love!
 DinerTown Tycoon
 Dream Chronicles: The Chosen Child
 Wandering Willows
 Diaper Dash
 Emerald City Confidential
 Chocolatier: Decadence by Design

2008 
 Nightshift Legacy: The Jaguar’s Eye
 Fitness Dash
 Daycare Nightmare: Mini-Monsters
 Parking Dash
 Cooking Dash
 The Great Chocolate Chase: A Chocolatier Twist
 Fashion Dash
 Wedding Dash 2: Rings Around the World
 Dairy Dash
 Pet Shop Hop
 Dream Chronicles 2: The Eternal Maze
 Doggie Dash

2007 
 The Nightshift Code
 Dress Shop Hop
 Chocolatier 2: Secret Ingredients
 Diner Dash: Hometown Hero
 Mahjong Roadshow
 Daycare Nightmare
 Wedding Dash
 SpongeBob Diner Dash: 2 Times the Trouble
 Dream Chronicles
 Zenerchi
 Chocolatier
 Mystery of Shark Island
 Solitaire Pop

2006 
 Diner Dash: Flo on the Go
 SandScripts
 Sweetopia
 SpongeBob Diner Dash
 Poker Pop
 Diner Dash 2: Restaurant Rescue
 Plantasia
 Pirate Poppers
 Egg vs. Chicken

2005 
 Professor Fizzwizzle
 TriJinx
 Chessmaster Challenge
 Diner Dash
 Subway Scramble
 Spellagories

iOS платформа 
 Chocolatier: Decadence by Design
 Cooking Dash
 Cooking Dash: Thrills and Spills
 Diner Dash
 Diner Dash: Grilling Green
 DinerTown Pets
 DinerTown Zoo
 Dream Chronicles
 Dream Chronicles: The Book of Air
 Dream Chronicles: The Book of Water
 Egg vs. Chicken
 Hotel Dash / Hotel Dash Deluxe
 Hotel Dash 2: Lost Luxuries
 Love & Death: Bitten
 Parking Dash
 Soap Opera Dash
 Wedding Dash
 Wedding Dash 4-Ever

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр США
Казуальные игры
Компании, основанные в 2004 году
Появились в 2004 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту